Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Tribune: 

 HMS Tribune (1796) war eine mit 36 Kanonen bestückte Fregatte. Das ursprünglich französische Kriegsschiff wurde 1796 von den Briten gekapert und übernommen. Das Segelschiff lief am 16. November 1797 vor Nova Scotia auf eine Sandbank und sank.
 HMS Tribune (1803) war eine mit 36 Kanonen bestückte Fregatte. Das Schiff lief 1803 vom Stapel und wurde 1839 abgewrackt.
 HMS Tribune (1853) war eine dampfbetriebene Korvette. Das Schiff lief 1853 vom Stapel und wurde 1866 verkauft.
 HMS Tribune (1891) war ein Geschützter Kreuzer der Apollo-Klasse. Das Schiff lief 1891 vom Stapel und wurde 1911 verkauft.
 HMS Tribune (1918) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1918 vom Stapel und wurde 1931 verkauft.
 HMS Tribune (N76) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1938 vom Stapel und wurde 1947 zur Verschrottung verkauft.

Schiffsname der Royal Navy